Glavni članak: Festival igranog filma u Puli

Nagrada Breza dodjeljuje se najboljem debitantu iz bilo koje od službenih kategorija festivala. Kroz povijest se najčešće dodjeljivala filmskom redatelju ili redateljici.

Dosadašnji dobitnici

Izvori
općeniti

specifični

Vanjske poveznice 

 Web arhiv 1954–2010 na službenim stranicama Festivala igranog filma u Puli 

 Pulski filmski festival